Suchý – miejscowość w Czechach
 Suchý – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji